Александр Цыганов:
 Цыганов, Александр Анатольевич (род. 1958) — российский писатель, журналист.
 Цыганов, Александр Киреевич (род. 1961) — советский и российский игрок в хоккей с мячом и тренер.
 Цыганов, Александр Риммович (род. 1953) — советский, российский и белорусский химик, агрохимик, агроэколог.